B54 ou B-54 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Boeing B-54, un projet de bombardier stratégique américain.

Médecine 
 Paludisme, sans précision, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Bundesstraße 54, une route fédérale allemande reliant la frontière néerlandaise à Wiesbaden.

Signalisation
 Panneau d'entrée d’aire piétonne en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres